Семья́ брита́нского же́стового языка́  — семья жестовых языков, включающая австралийский, британский, северноирландский новозеландский, приморский южно-африканский языки, которые часто рассматриваются как его диалекты. Термин «BANZSL» был создан Тревором Джонсоном  и Адамом Шембри .

Все языки, входящие в семью, происходят от языка британских глухих XIX века.

Американский и британский жестовые языки не родственны и взаимонепонятны, хотя около трети жестов у них общие.

У австралийского, британского и новозеландского жестовых языков 82 % слов из списка Сводеша идентичны, а при учёте когнатов процент соответствий возрастает до 98.

 считает  потомком британского жестового языка, однако имеются также данные, согласно которым шведский жестовый язык является изолятом.

Состав 
 Британский жестовый язык:
 австралийский жестовый язык (1860, испытал влияние амслена и ирландского жестового языка);
 новозеландский жестовый язык (1800-е);
 северноирландский жестовый язык (XIX век, испытал влияние амслена и ирландского жестового языка);
 южноафриканский жестовый язык (1846—1881);
 приморский жестовый язык;
 ? семья шведского жестового языка (1800):
 португальский жестовый язык (1823);
 финский жестовый язык (1850-е, с местными примесями).

Литература 
 Johnston, T. (2002). BSL, Auslan and NZSL: Three signed languages or one? In A. Baker, B. van den Bogaerde & O. Crasborn (Eds.), «Cross-linguistic perspectives in sign language research: Selected papers from TISLR 2000» (pp. 47–69). Hamburg: Signum Verlag.
 McKee, D. & G. Kennedy (2000). Lexical Comparison of Signs from American, Australian, British, and New Zealand Sign Languages. In K. Emmorey and H. Lane (Eds), «The signs of language revisited: an anthology to honor Ursula Bellugi and Edward Klima». Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Примечания